

События 
 Март — посольство Московского княжества, во главе с Юрием Шестаком, прибыло в Крымское ханство. Была достигнута договорённость о действиях крымских войск против великого литовского князя и польского короля Казимира.
 Сентябрь — Разорение Киева крымскотатарским войском хана Менгли-Гирея.
 Начало войны испанцев с маврами.
 Присоединение к Бранденбургу части северной Силезии.
 1482—1506 — герцог Бургундии Филипп Габсбург.
 Покорение турками Герцеговины.
 1482—1506 — царь Конго Нзинга Нкуну (Иоанн).
 1482-около 1485 — португальский мореплаватель Диогу Кан совершил три путешествия на юг от Золотого Берега, прошёл устье реки Конго и у южного тропика поставил свой падран (каменный столб).

Литература

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1482 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1482 году

См. также